Bereslavka – villaggio dell'Oblast' di Kirovohrad, in Ucraina
 Bereslavka – villaggio dell'Oblast' di Volgograd, in Russia
 Bereslavka – villaggio della Regione del Kazakistan Settentrionale